Gromada Nowa Wieś steht für: 

Gromada Nowa Wieś (Powiat Biłgorajski)
Gromada Nowa Wieś (Powiat Ciechanowski)
Gromada Nowa Wieś (Powiat Człuchowski)
Gromada Nowa Wieś (Powiat Kutnowski)
Gromada Nowa Wieś (Powiat Nidzicki) 
Gromada Nowa Wieś (Powiat Nowosądecki)
Gromada Nowa Wieś (Powiat Ostrołęcki) 
Gromada Nowa Wieś (Powiat Olsztyński)
Gromada Nowa Wieś (Powiat Oświęcimski)
Gromada Nowa Wieś (Powiat Pasłęcki)
Gromada Nowa Wieś (Powiat Pruszkowski)
Gromada Nowa Wieś (Powiat Sierpecki)
Gromada Nowa Wieś (Powiat Suwalski)
Gromada Nowa Wieś (Powiat Sztumski)
Gromada Nowa Wieś (Powiat Trzcianecki) 
Gromada Nowa Wieś (Powiat Zawierciański)
Gromada Nowawieś (Powiat Mławski) 

Gromada Nowawieś (Powiat Sokołowski)
Gromada Nowawieś (Powiat Krotoszyński)
Gromada Nowawieś (Powiat Szamotulski)
Gromada Nowawieś (Kosowska) (Powiat Sokołowski)
Gromada Nowawieś (Wschodnia) (Powiat Ostrołęcki)

Gromada Nowa Wieś steht auch für:
Gromada Polska Nowa Wieś (Powiat Opolski)
Gromada Dąbrowa-Nowa Wieś (Powiat Wysokomazowiecki)
Gromada Nowa Wieś Czudecka (Powiat Rzeszowski/strzyżowski)
Gromada Nowa Wieś Ełcka (Powiat Ełcki)
Gromada Nowa Wieś Grodziska (Powiat Złotoryjski)
Gromada Nowa Wieś Lęborska (Powiat Lęborski)
Gromada Nowa Wieś Wielka (Powiat Bydgoski)
Gromada Nowa Wieś Żarecka (Powiat Zawierciański/Myszkowski)
Gromada Nowawieś Chełmińska (Powiat Chełmiński)
Gromada Nowawieś Królewska (Powiat Wąbrzeski)
Gromada Nowawieś Książęca (Powiat Kępiński)
Gromada Nowawieś Ujska (Powiat Chodzieski)
Gromada Nowawieś Wielka (Powiat Bydgoski)